Greatest Video Hits 2 — вторая видео коллекция группы Queen . DVD заняло первое место в Великобритании, и было продано более 90,000 копий.

Список композиций 
 A Kind of Magic
 I Want It All
 Radio Ga Ga
 I Want to Break Free
 Breakthru
 Under Pressure
 Scandal
 Who Wants to Live Forever
 The Miracle
 It's a Hard Life
 The Invisible Man
 Las Palabras De Amor (The Words of Love)
 Friends Will Be Friends
 Body Language
 Hammer to Fall
 Princes of the Universe
 One Vision

Бонус-треки

 Back Chat
 Calling All Girls
 Staying Power

Музыкальные видео Queen
Фильмы на английском языке